

Тополниця () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Петрич.
 Тополниця () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Дупниця.
 Тополниця — річка, притока Мариці.